Okręty US Navy o nazwie USS "Sacagawea", pochodzącej od Sacajawea – Indianki biorącej udział w ekspedycji Lewisa i Clarka. W amerykańskiej flocie jest niewiele okrętów o nazwach pochodzących od kobiet:
 Pierwszy "Sacagawea" (YT-241) był holownikiem zwodowanym w 1942, jednak nie wszedł do służby, ponieważ Marynarka anulowała zamówienie 1 marca 1942 i holownik pozostał dyspozycji Maritime Commission.
 Drugi "Sacagawea" (YT-326) był holownikiem nabytym przez Marynarkę i przemianowanym 1 września 1942. Skreślony w 1945.
 Trzeci "Sacagawea" (T-AKE-2) jest okrętem zaopatrzeniowym typu Lewis and Clark, który został zwodowany 24 czerwca 2006 i wszedł do służby w 2007.
Sacagawea